Terron est un nom de famille, un prénom et un nom de lieu.

Patronyme
 Ana Terrón, femme politique espagnole ;
 Anna Terrón i Cusí, femme politique espagnole ;
Charles-Jean Colbert (1618-1684), dit Colbert du Terron (ou Colbert de Terron), seigneur de Terron, de Bourbonne et de Torcenay.

Prénom
Terron Armstead, joueur américain de football américain ;
Terron Fabio, musicien italien, membre du groupe Sud Sound System ;
Terron Millett, boxeur américain.

Toponyme
 Poix-Terron, commune française du département des Ardennes ;
 Terron-sur-Aisne, ancienne commune française du département des Ardennes, rattachée à Vouziers ;
 Terron-lès-Vendresse, ancienne commune française dans le département des Ardennes, rattachée à Vendresse.

Paronyme
Charles Terront, coureur cycliste français, le premier à remporter une épreuve avec un pneu démontable 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom